Baybridge – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Baybridge – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)